Die The Suburban Collection Motor City Open 2019 fanden vom 29. Januar bis 2. Februar 2019 im Birmingham Athletic Club in Bloomfield Hills, Michigan, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2018/19 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Silver.

Vorjahressieger war Marwan Elshorbagy, der erneut topgesetzt antrat. Er schied im Halbfinale gegen Diego Elías aus. Elías traf im Finale auf Mohamed Abouelghar, der die Partie mit 5:11, 11:6, 11:3, 4:11 und 11:8 gewann.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 24 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 75.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Offizielle Turnierseite (englisch)
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2018/19
2019